Гу́стаф Каспа́р Орм Ска́рсгард (; МФА , род. 12 ноября 1980, Швеция) — шведский актёр театра и кино. Широкой публике наиболее известен благодаря своей роли Флоки в телесериале «Викинги».

Биография 
Густаф Скарсгард родился 12 ноября 1980 года в семье знаменитого шведского актёра Стеллана Скарсгарда и врача Мю Гюнтер. У Густафа есть четыре брата — Александр, Билл, , которые также являются актерами, Сэм и сестра Эйя.

Свою первую роль в кино сыграл, когда ему было девять лет в фильме «Täcknamn Coq Rouge» (Эрик Гамильтон). Отец Густафа играл в этом фильме главную роль. С 1999 по 2003 обучался в Стокгольмской академии театрального искусства (). С 2003 года работал в театре, играл главные роли во многих постановках («Венецианский купец»). Продолжая играть в театре, принимал участие в ряде телевизионных постановок, а также снимался в кино. Самая известная роль Густафа в 2002 году в фильме «Невидимый» (). В 2003 году снялся в фильме «Зло», который номинировался на премию «Оскар». В 2007 году был удостоен премии «Золотой жук» (шведский аналог премии «Оскар») за фильм «Дети окраин», а также дважды был на неё номинирован: в 2004 году за участие в фильме «Зло», и в 2009 за фильм «Патрик 1,5».

В 1999—2005 годах был женат на Ханне Альстрём. Есть дочь 2020-го года рождения.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Скарсгарды
Киноактёры Швеции‎